Giże peut désigner en Pologne :
 Giże, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Giże, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie